Субр () — бельгийско-французская фамилия.

Известные носители 
 Шарль Субр (1821—1895) — бельгийский художник, педагог, профессор живописи.
 Этьенн Субр (1813—1871) — бельгийский композитор, музыкант и педагог, директор Льежской консерватории.